Herrernes holdtidskørsel ved VM i landevejscykling 2016 blev afholdt den 9. oktober i Doha i Qatar. Det var den 32. holdtidskørsel for herrer ved VM og den 5. udgave for firmahold siden genetableringen af disciplinen i 2012.

Holdtidskørslen blev vundet af det belgiske hold  efterfulgt af  og .

Boykot 
10. august blev det offentliggjort at World Tour-holdene ville boykotte holdtidskørslen i protest mod udvidelsen af World Tour-kalenderen for 2017. Én måned senere bestemte UCI at der ikke skulle uddeles World Tour-point, og deltagelsen skulle være frivillig, og kom til enighed med ti af World Tour-holdene om at de skulle deltage.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Søren Kragh Andersen kørte for

Resultat

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

VM i landevejscykling 2016